Бобов — русская фамилия, имеет женскую форму Бобова; также топоним.

Известные носители 
 Бобов, Виктор Дмитриевич (в монашестве Тихон; род. 1954) — архиерей Русской православной церкви, епископ Ишимский и Аромашевский.
 Бобов, Геннадий Борисович (род. 1965) — народный депутат Украины VII—VIII созывов, Герой Украины.

Топоним 
 Бобов — посёлок, Краснопартизанский район, Саратовская область, Россия.
 Бобов — деревня в Нижней Лужице, коммуна Шпре-Нейсе, земля Бранденбург, Германия.

См. также 
 
 
 Бабовня